Erik Ljungberg kan syfta på:

 Erik Ljungberg  (1973–2012), aktivist, gallerist och egenföretagare
 Erik Ljungberg  (1884–1958), industriman och skivbolagsgrundare
 Erik Johan Ljungberg (1843–1916), ingenjör, metallurg och industriman